USS Boston (1884), op 9 augustus 1940 omgedoopt tot USS Despatch (IX-2)